69. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 22–23 stycznia 1972 roku w Davos, w Szwajcarii. Łyżwiarze startowali na Eisstadion po raz 11 (wcześniej w 1899, 1902, 1904, 1906, 1907, 1929, 1932, 1937, 1949 i 1954). Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowało tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Trzeci raz najlepszy rezultat osiągnął Holender Ard Schenk.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 32 łyżwiarzy z 13 krajów. Sklasyfikowanych zostało 31.

Wyniki 
 DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1972 w sportach zimowych
1972 w Szwajcarii
Łyżwiarstwo szybkie w Szwajcarii
Sport w Davos